Benedikt Carpzov eller Benedict Carpzov kan syfta på följande medlemmar av den sachsiska lärdomssläkten Carpzov:

 Benedikt Carpzov den äldre (1565–1624), jurist
 Benedikt Carpzov den yngre (1595–1666), jurist
 August Benedikt Carpzov (1644–1708), jurist 
 Friedrich Benedict Carpzov (1649–1699), jurist
 Johann Benedikt Carpzov I (1607–1657), luthersk teolog
 Johann Benedikt Carpzov II (1639–1699), luthersk teolog 
 Johann Benedikt Carpzov III (1675–1739), historiker och jurist 
 Johann Benedikt Carpzov IV (1720–1803), teolog och filolog
 Samuel Benedikt Carpzov (1647–1707), luthersk teolog